Lanthier ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Lanthier (* 1933), kanadischer Politiker
 Edgar Lanthier (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Gérard Lanthier (* 1956), französischer Fußballspieler
 Jean-Marc Lanthier (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Lantier